Vicuña (geslacht)
 dier dat behoort tot de kameelachtigen: Vicuña (zoogdier) 
 stad in Chili: Vicuña (Chili)